Carmona désigne :

Botanique 
 Carmona est un genre végétal de la famille des Boraginaceae.

Patronyme 

 Alberto Andrade Carmona (1943-), homme politique péruvien ;
 Anthony Carmona (1963-),  homme politique trinidadien,  et actuel président de Trinité-et-Tobago ;
 David Carmona, joueur espagnol de football ;
 Fausto Carmona (1983-), joueur de baseball dominicain ;
 Giancarlo Carmona (1985-), footballeur péruvien ;
 Juan Carmona (1963-), guitariste et compositeur français de flamenco ; 
 Josemi Carmona (1971-), guitariste espagnol de flamenco ;
 Michel Carmona, (1940-), historien et géographe français ;
 Nicolas Carmona (1980-), rugbyman français ;
 Olga Carmona (2000-), footballeuse espagnole ;
 Óscar Carmona (1869-1951), président du Portugal de 1933 à 1951 ;
 Pedro Carmona (1941-), personnalité politique du Venezuela ;
 René Carmona (1947-), mathématicien français. 
 Salvador Carmona (1975-), footballeur mexicain.

Toponyme 

 Carmona, ville espagnole ;
 Carmona, municipalité de la province de Cavite, aux Philippines ;
 , district et village du Costa Rica.

Homonymie de toponyme